Olof Anders Siverbo, född 2 december 1967 i Kungälv, är en svensk manusförfattare och journalist. Siverbo har en examen i journalistik från Göteborgs universitet och arbetade med serien Bamse under åren 1990–2006. Under en följd av år skrev han regelbundet för Göteborgs-Posten. Åren 2003–06 var han frilansredaktör för mangapocketserien D.N. Angel. Senare har han arbetat som kommunikatör på Göteborgs universitet.

Biografi

Tidiga år 
Olof Siverbo växte upp i ett kedjehus i Kungälv med sina föräldrar och två yngre syskon. Efter gymnasiet (naturvetenskaplig linje) jobbade han som lagerarbetare och lärarvikarie.

Som elvaåring började Siverbo göra egna serier, inspirerad av den då nystartade tidningen Svenska Serier. Han gjorde flera försök att medverka i nämnda tidning men dessa refuserades. Däremot kom han att rita en serie i Lyckoslanten i några år. Som ung tecknare på 1980-talet medverkade han även i NAFS(K)uriren och Aftonbladet. I tjugoårsåldern hade han tröttnat på att teckna, men lusten att skriva seriemanus fanns kvar.

Kalle Anka-relaterat 
I tonåren skrev Siverbo sitt första (och hittills enda) Kalle Anka-manus, den tiosidiga historien "Komt uit de verf" (även kallad "Painful Paintwork"). Holländska Kalle Anka-förlaget Oberon köpte manuset 1984 men lät serien ligga opublicerad i många år varefter den publicerats i Holland (2002), Finland (2004), Tyskland (2005) och Sverige (2020).

Från 1986 till 2004 var Siverbo ordförande i föreningen NAFS(k).

Bamse-författandet 
När den ursprunglige upphovsmannen Rune Andréasson överlät manusförfattandet till tidningen Bamse – från och med utgåva nummer 201 (8/1990) – blev Siverbo seriens första nya manusförfattare.

Han blev under tidigt 1990-tal en av tidningens flitigaste berättare. Enligt kollegan Joakim Gunnarssons uppfattning hösten 1997 var han nog dessutom den "som kommit närmast Runes mycket speciella berättarsätt".

I vart fall åren närmast millenieskiftet hade Siverbo ett frilansavtal "på 120 seriesidor per år – men det brukar bli mer", som han själv uttryckte det i en intervju på Expressens kultursida vintern 2000. I samma intervju beskrev han sin arbetsprocess så här: "Jag skriver ett synopsis, och om det får godkänt av redaktionen i Malmö gör jag ett färdigt manus, med pratbubbletext och handling angiven ruta för ruta. I genomsnitt blir det ungefär ett halvtidsjobb[.]"

I somliga fall har han enbart skrivit synopsis, som andra sedan vidareutvecklat till färdiga manus.

Övriga serier 
Siverbo har även medverkat som manusförfattare i Göteborgs-Posten (1990–1991), Svenska Mad (2000–2001), Flammy (2005), Pyssla med Tom & Jerry (2006), Scooby Doo (ca 2008), 91:an (åtminstone 2010) och Fantomen (2014–2016).

Bamse-serier 

Anmärkningar: ovan angivna BA-koder och kreatörersnamn återfinns i respektive publikation och/eller faksimilbokserien Bamsebiblioteket. För en ungefärlig uppfattning om i vilken ordningsföljd serierna skrevs: se Siverbos egen webbplats.

Bibliografi

Antologier 
 1991 – Ulv i fårakläder, Optimal Press (isbn 91-88334-00-7)
 2006 – Bamsebiblioteket: Bamses bästa: volym 2, Egmont Kärnan (isbn 91-7134-364-4)

Bamse-sidor i faksimil 
 2010–14 – Bamsebiblioteket volym 36–40, 43–44 och 46–60

Priser och utmärkelser
 1995 – Svenska Serieakademins Adamsondiplom (i egenskap av journalist i Bild & Bubbla)

Referenser

Kommentarer

Noter

Tryckta källor

, s. 86.

Svenska manusförfattare
Svenska serieskapare
Alumner från Göteborgs universitet
Födda 1967
Levande personer
Män
Bamsetecknare och -författare